Ел Ментидеро има више значења:

 Ел Ментидеро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ментидеро (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ментидеро (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ментидеро (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ментидеро (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ментидеро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ментидеро (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ментидеро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику